

Шилісу — село, Кизилжарський сільський округ, Кербулацький район, Жетисуська область
 Шилісу — село, Сарибулацький сільський округ, Кербулацький район, Жетисуська область